Rakočević ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Rakočević (* 1978), serbischer Basketballspieler
 Kristina Rakočević (* 1998), montenegrinische Diskuswerferin und Kugelstoßerin